Liberty Park (New York)
 Oorlogsmuseum Overloon, tot 2013 Liberty Park geheten